David Hartley peut faire référence à :

David Hartley (1705–1757), philosophe anglais,
David Hartley (1732–1813), fils du précédent,
, musicien
, skateur britannique,
 (1963- ), joueur anglais de cricket,
, homme politique de l'Ohio,
 (1937- ), informaticien britannique,
David Hartley (?-1770), leader des .